Příjmení Rath (Ráth) má více nositelů:

 Augustín Ráth (1873–1942), slovenský právník
 Daniela Rathová (* 1977), německá atletka
 David Rath (* 1965), český lékař a politik (ODS, SD-LSNS, ČSSD)
 Emerich Rath (1883–1962), český všestranný sportovec německého původu
 Ernst vom Rath (1909–1938), německý diplomat
 Peter Rath (* 1939), rakouský sklář, podnikatel (výrobce lustrů), badatel a historik skla a lustrařství